Les  sont des récompenses cinématographiques remises par :
 l’, le syndicat des décorateurs américains ;
 l’, le syndicat des réalisateurs australiens.